Edward Wojciech Bogusławski (1823–1902) – powieściopisarz
 Edward Romuald Bogusławski (1848–1917) – historyk, publicysta
 Edward Bogusławski (1940–2003) – kompozytor